Severance (« séparation, rupture » en français) peut désigner plusieurs choses.

Patronyme 

 H. Craig Severance (1879-1941), architecte américain ;
 Joan Severance (1958), mannequin et actrice américaine.

Toponyme 

 Severance, ville de l'État du Colorado aux États-Unis ;
 Severance, ville américaine située au Kansas.

Audiovisuel 

 Severance: Blade of Darkness, jeu vidéo de 2001 ;
 Severance, film britannique de 2006 ;
 Severance, série télévisée américaine de 2022.